Malmiluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Malmiluoto (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Malmiluoto (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar